Die COVID-19-Pandemie tritt in Ägypten als Teil des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf. Die Infektionen beruht auf dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2. Die COVID-19-Pandemie breitete sich seit Dezember 2019 weltweit aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Im März 2020 gehörte Ägypten neben Südafrika zu den am stärksten betroffenen Staaten Afrikas. Das erste deutsche Opfer von COVID-19 starb am 8. März in Ägypten und ist der erste bekannte Todesfall in Afrika. Am 21. März 2020 erklärte das deutsche Robert Koch-Institut Ägypten zum Risikogebiet.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Ägypten wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen 

 Die Weltgesundheitsorganisation definiert „bestätigte Fälle“ als Fälle mit positivem Laborbefund, unabhängig vom Auftreten etwaiger Symptome.

Kontroverse zur offiziellen Statistik 
Der WHO offiziell gemeldete Zahlen zu infizierten Personen entsprechen nach Ansicht kanadischer Wissenschaftler nicht den tatsächlichen Werten. Während am 21. März erst 210 Corona-Infektionen offiziell gemeldet waren, sprachen die Forscher schon eine Woche vorher von mindestens 6.000 Infektionen. Der ägyptische Regierungsapparat um Abd al-Fattah as-Sisi wird kritisiert, die über 60.000 politischen Gefangenen im Land weiterhin in überfüllten und schlecht ausgestatteten Gefängnissen einzubehalten und somit in den Gefängnissen Krankheitsausbrüche zu riskieren.

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika
 Liste von Epidemien und Pandemien

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Website World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Agypten
Gesundheit (Ägypten)